И́ндржих Ка́ан фон А́льбест (, ; , Тернополь — , Роудна, ныне Южночешский край) — чешский композитор и музыкальный педагог.

Биография 
Сын музыканта-любителя, автора салонных фортепианных пьес. Учился в Праге в музыкальной школе, основанной Йозефом Прокшем, у пианиста Вилема Блодека, затем в 1873—1874 годах в Пражской школе органистов у Франтишека Скугерского.

С 1876 года работал учителем музыки у князей Фюрстенберг в их чешском имении Ланы. В 1884 году сопровождал Антонина Дворжака в его гастрольной поездке в Лондон. С 1889 года профессор Пражской консерватории, в 1907—1918 годах её руководитель; среди учеников Каана, в частности, Эрвин Шульгоф.

Автор опер «Беглец» () и «Жерминаль» (), сказочных балетов «Баяя» (; 1897) и «Олим» (; 1904), симфонической поэмы «Сакунтала», фортепианного концерта, камерной и вокальной музыки, а также многочисленных фортепианных обработок произведений чешских композиторов, которые способствовали популяризации чешской музыки, особенно сочинений Бедржиха Сметаны. В 1913 году опубликовал учебник фортепианной игры (), в 1921 году — книгу воспоминаний.

Похоронен на кладбище Малвазинки в Праге.

Ссылки 
 
 Michaela Hejlová. 200 let pražské konzervatoře // Hudební Rozhledy, 2010, № 6. .

Академические музыканты Чехии
Оперные композиторы Чехии
Балетные композиторы Чехии
Похороненные на кладбище Малвазинки